Franciaország
Santeuil, település Eure-et-Loir megyében
Santeuil, település Val-d’Oise megyében